Umlauf steht für: 

 eine vollständige Umdrehung
 eine vollständige Umkreisung eines Himmelsobjekts, siehe Umlaufbahn
 die Zirkulation von Bargeld, siehe Bargeld #Bargeldumlauf
 die Einsatzdauer eines Fahrzeugs oder Flugzeugs, siehe Umlaufplan
 eine Entzündung am Finger- oder Zehennagel, siehe Paronychie
 eine Infektion eines Fingers oder Zehs, siehe Panaritium
 Umlauf (Schülerzeitung), Schülerzeitung der Goetheschule Kassel

Ort:
 Umlauf (Gemeinde Hardegg), Katastralgemeinde in Niederösterreich

Umlauf ist der Familienname folgender Personen:
 Anneliese Umlauf-Lamatsch (1895–1962), österreichische Schriftstellerin
 Carl Umlauf (1824–1902), österreichischer Zitherspieler und Komponist
 Charlotte Umlauf (* 1920), Oberbürgermeisterin von Görlitz 1960–1962
 Ellen Umlauf (1925–2000), österreichische Schauspielerin, Autorin und Regisseurin
 Eva Umlauf (* 1942), Kinderärztin, Psychotherapeutin, Überlebende der Shoah und Zeitzeugin
 Ignaz Umlauf (1746–1796), österreichischer Bratschist und Komponist
 Josef Umlauf (1906–1989), deutscher Stadt- und Raumplaner
 Karl Umlauf (1866–1945), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Klaas Heufer-Umlauf (* 1983), deutscher Moderator
 Konrad Umlauf (* 1952), deutscher Bibliothekar, Autor und Hochschullehrer
 Michael Umlauf (1781–1842), österreichischer Komponist
 Ulrike Umlauf-Orrom (* 1953), deutsche Glaskünstlerin und Designerin

Siehe auch:
 Umlaufberg
 Umlauff
 Umlauft